Комуна Ломе́ () — адміністративна одиниця у складі регіону Марітіме Тоголезької республіки, прирівняна до префектури. Адміністративний центр — столиця Ломе.

Склад 
До складу комуни входить 5 округів:

Примітки 

Префектури регіону Марітіме
Ломе